IPCI steht als Abkürzung für:

 Islamic Propagation Centre International, siehe Ahmed Deedat
 International Pernambuco Conservation Initiative, siehe Brasilholz

Abkürzung